Бри́нкли () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (1949—2019) — американский историк политики, лауреат Национальной книжной премии за историческую книгу в твёрдой обложке (1983), Хармсуортский профессор американской истории Оксфордского университета (1998).
  (род. 1990) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Теннесси Тайтенс».
  (род. 1953) — британский пловец, чемпион Игр Британского Содружества наций по плаванию на 200 м баттерфляем (1974).
  (род. 1985) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Миннесота Вайкингс».
  — американский писатель.
  (род. 1974) — британский крикетчик, участник Кубка мира в составе сборной Шотландии (1999).
  (1930—2019) — американский политик, член Палаты представителей (1967—1983).
 Бринкли, Джон (1763—1835) — ирландский астроном и религиозный деятель.
 Бринкли, Джон Ромулус (1885—1942) — американец, прославившийся мистификацией о трансплантации людям козлиных половых желез.
 Бринкли, Джордж — американский историк, лауреат премии Джорджа Луиса Бира Американской исторической ассоциации (1967).
 Бринкли, Джоэл (1952—2014) — американский журналист.
  (род. 1960) — американский историк, лауреат премии Теодора и Франклина Рузвельтов по военно-морской истории (1993) и премии «Ауди» за историческую или биографическую аудиокнигу (2020).
 Бринкли, Дэвид (1920—2003) — американский телеведущий.
  (род. 1985) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Сан-Диего Чарджерс».
 Бринкли, Кристи (род. 1954) — американская актриса, фотомодель и певица.
  (1886—1944) — американская художница, иллюстратор комиксов, член зала славы премии «Лулу» (с 2008) и премии Айснера (с 2020).
 Бринкли, Роберт — британский дипломат, посол Великобритании на Украине (2002—2006) и в Пакистане (2006—2009).
 Бринкли, Уильям:
  (ок. 1814—1887) — американский аболиционист, проводник «Подземной железной дороги».
 Бринкли, Уильям (1917—1993) — американский писатель.
  (1936—2020) — американский биолог, президент Американского общества клеточной биологии (1980).
 Бринкли, Эндрю — британский авиатор, чемпион Великобритании в воздушных гонках (1989).

Топоним 
 Бринкли — город в округе Монро, штат Арканзас, США.

Примечания